Дже́ссика (Джесси) Ди́ггинс (; ) — американская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне 2020/21, победительница этапов Кубка мира. Универсал, успешно выступает и в дистанционных и в спринтерских гонках. В командном спринте основных успехов добилась вместе с Киккан Рэндалл.

В Кубке мира Диггинс дебютировала в феврале 2011 года, в декабре 2012 года единственный раз в карьере одержала победу на этапе Кубка мира в командном спринте. Победительница многодневки Тур де Ски 2021. В 2023 году на чемпионате мира завоевала свою первую личную золотую медаль, выиграв 10-километровую гонку свободным стилем.

За свою карьеру принимала участие в семи чемпионатах мира (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023).

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсменки

Лыжники США
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам